David Ferrer era o atual tricampeão, mas perdeu na final para Rafael Nadal por 0–6, 2–6.

Cabeças de chave

 David Ferrer (Final)
 Rafael Nadal (Campeão)
 Nicolás Almagro (Semifinais)
 Stanislas Wawrinka (Primeira rodada)

<li>  Jürgen Melzer (Primeira rodada)
<li>  Thomaz Bellucci (Primeira rodada)
<li>  Benoît Paire ''(Primeira rodada)
<li>  Horacio Zeballos ''(Quatas de final)

Chave

Finais

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= D Ferrer
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=LL
|RD1-team02= A Veić
|RD1-score02-1=0
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= W Odesnik
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Ł Kubot
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= D Lajović
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=2
|RD1-seed06=
|RD1-team06= P Andújar
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= P Lorenzi
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=6
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= B Paire
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=4

|RD1-seed09=4
|RD1-team09= S Wawrinka
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=6<sup>3
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= F Fognini
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=7<sup>7
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= A Bedene
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= D Nalbandian
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=0
|RD1-score12-3=4

|RD1-seed13=
|RD1-team13= S Giraldo
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=4

|RD1-seed15=
|RD1-team15= J Sousa
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= J Melzer
|RD1-score16-1=4
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= D Ferrer
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= P Andújar
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= P Lorenzi
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= F Fognini
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=7<sup>7
|RD2-seed06=
|RD2-team06= A Bedene
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=6<sup>4

|RD2-seed07=
|RD2-team07= S Giraldo
|RD2-score07-1=7<sup>10
|RD2-score07-2=7
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=
|RD2-team08= J Sousa
|RD2-score08-1=6<sup>8
|RD2-score08-2=5
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= D Ferrer
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=1
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=7
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=5
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= D Ferrer
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6<sup>5
|RD4-score01-3=6
|RD4-seed02=
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=7<sup>7
|RD4-score02-3=1
}}

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= H Zeballos
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= S Bolelli
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=

Qualificatório
Cabeças de chave

  Martín Alund (Qualificado)
  Philipp Petzschner (Qualificador, desistiu)
  Antonio Veić (Qualificador, Lucky Loser)
  Wayne Odesnik (Qualificado)

<li> Dušan Lajović (Qualificado)
<li> Diego Schwartzman (Qualificado)
<li> Potito Starace (Primeira rodada)
<li> Javier Martí (Qualificador)

Qualificados

  Martín Alund
  Dušan Lajović

<li>  Diego Schwartzman
<li>  Wayne Odesnik

Lucky Loser Antonio Veić

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S